Алексей Сабуров:
 Сабуров, Алексей Иванович (1799—1875) — генерал от кавалерии, член Совета Главного управления государственного коннозаводства.
 Сабуров, Алексей Яковлевич (1857—1918) — иерей Русской православной церкви, священномученик.